The Prophet peut faire référence à :

Musique 
 The Prophet est un DJ néerlandais
 The Prophet est un album de Cal Tjader sorti en 1967

Littérature 
 The Prophet de  Kahlil Gibran publié en 1923

Cinéma 
 The Prophet ou Kahlil Gibran's The Prophet, est un film d'animation américano-canado-franco-libano-qatari adapté du livre Le Prophète de Kahlil Gibran, et réalisé par Roger Allers, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, Joan Gratz, Tomm Moore, Bill Plympton, Nina Paley, Mohammed Saeed Harib, Joann Sfar et Michal Socha en 2014.

Voir aussi